Ко́лда или Ко́льда () — город на юге Сенегала.

Географическое положение 
Административный центр области Колда. Расположен в 670 км к юго-востоку от столицы страны, города Дакар, недалеко от границы с Гвинеей-Бисау.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 72 588 человек. Большая часть населения принадлежит к этнической группе фульбе.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Сенегала